

Patronyme
Le nom Déom ou Deom provient d'un surnom de chantre, celui qui chante le Te Deum. 
Il est surtout porté en Moselle et on le rencontre en Belgique.

Variantes
Deum, Déum.

Déom
André Déom (1929-1993), homme politique québécois
Pierre Déom (1949-), enseignant et naturaliste français 
Valérie Déom (1967-), femme politique belge

Patronyme français